Флотт (фр. Flottes; Flotte) — фамилия.

Известные носители:

 Флотт, Гастон де (1805—1882) — французский писатель-марселец.
 Флотт, Жан-Баптист (1789—1864) — французский аббат, писатель и преподаватель философии.
 Флотт, Поль де (1817—1860) — французский морской офицер и политический деятель.